Финляндия впервые приняла участие в официальных Олимпийских играх в 1908 году (за два года до этого, в 1906 году, Финляндия участвовала во Внеочередных летних Олимпийских играх) как Великое княжество Финляндское. С тех пор Финляндия участвовала во всех проводимых олимпиадах и остаётся одной из стран, ни разу не пропустивших Олимпийские игры и никогда не участвующих в бойкотах игр. Несмотря на то, что Финляндия до 1917 года являлась частью Российской империи, Финляндия выступала на летних играх 1908 и 1912 годов как самостоятельное государство. Национальный олимпийский комитет Финляндии создан в 1907 году.

Финляндия была также страной-организатором отменённых XII Летних Олимпийских игр и XV Летних Олимпийских игр в Хельсинки в 1952 году.

Финские атлеты завоевали в общей сложности 480 олимпийских медалей всех категорий:
305 медалей на летних играх (главным образом в лёгкой атлетике и борьбе) и 175 медалей на зимних играх (главным образом в лыжных видах спорта).

Самым титулованным финским спортсменом в истории Олимпийских игр является «летучий финн» Пааво Нурми, на счету которого 9 золотых и 3 серебряные награды в беге на средние и длинные дистанции.

По устоявшейся традиции, президент Финляндии и премьер-министр Финляндии не посещают олимпийские соревнования, проводимые в других странах, одновременно.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры 

Кроме того, на зимних Олимпийских играх 1952, которые проходили в Осло, Норвегия, был представлен показательным видом спорта хоккей с мячом. Принимавшая участие в турнире сборная Финляндии заняла третье место.

Финские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Финляндии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика  на Sports-reference.com
 Финляндия на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Финляндии